Трстена може бити:

 Трстена (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Трстена (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица, КиМ, Република Србија
 Трстена (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Трстена (Жилина), градић у Словачкој